Чемпионат Румынии по футболу 1964/1965 — 48-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1964/1965
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1964 году
1965 год в Румынии